Friedrichstadt può riferirsi a:

Friedrichstadt – città dello Schleswig-Holstein
 Friedrichstadt – quartiere della città di Düsseldorf
 Friedrichstadt – quartiere della città di Berlino

Friedrichstadt, oggi Jaunjelgava – comune